Jasmine este un cuvânt englezesc, echivalent cu cuvântul „iasomie”. Este de asemenea un prenume popular în lumea anglo-saxonă și se poate referi la:

 Jasmine Rouge, actriță porno română
 Jasmine Black, actriță porno română
 Jasmine Directory, un director web

Vezi și 
 Jasmin (dezambiguizare)